Иоганн Шмидт:
 Шмидт, Иоганн Адам (1759—1809) — немецкий хирург и офтальмолог.
 Шмидт, Иоганн Адам Эрдман (1769—1851) — немецкий лингвист.
 Шмидт, Иоганн Антон (1823—1905) — немецкий ботаник.
 Шмидт, Иоганн Генрих (1749—1829) — немецкий живописец.
 Шмидт, Иоганн Рудольф (1590—1667) — австрийский дипломат, художник и коллекционер.
 Шмидт, Иоганн Филипп Самуэль (1779—1853) — немецкий композитор.
 Шмидт, Иоганн Фридрих Юлиус (1825—1884) — немецкий астроном и геофизик.